Жанейру () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Жанейру — парафія.
 Жанейру-де-Сіма — парафія.